Serio kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Sério, kommun, Rio Grande do Sul,

Italien 

 Villa di Serio, kommun, Lombardiet, Provincia di Bergamo, 
 Fiume Serio, vattendrag, Lombardiet, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar